Leune ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Carl Friedrich Leune (1757–1825), deutscher Mediziner
 Oswald Leune (* 1887), deutscher kommunistischer Funktionär und Bürgermeister von Eilenburg